Forbidden () — восемнадцатый студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath, выпущенный в 1995 году.

Об альбоме 
Forbidden записывал тот же состав музыкантов, что и альбом 1990 года Tyr, однако по звучанию и подходу музыкантов к исполнению Forbidden принципиально отличался от предыдущего альбома. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней.

По инициативе менеджмента лейбла I.R.S. альбом был спродюсирован Ernie C, участником группы Body Count .
Композиция «The Illusion of Power» была записана с участием Ice T, вокалиста Body Count. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и в 2015 году Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново. Выпуск ремикшированной версии был запланирован на 2019 год. Инструментальная версия альбома из архива Кози Пауэлла заметно отличается по звучанию от изданной официально и доступна на бутлегах.
Рабочее название альбома было The Illusion of Power.
Записанная во время этих сессий композиция Loser Gets It All вошла на японское издание альбома, а также включена на сборник The Sabbath Stones.
В поддержку альбома было проведено концертное турне. После завершения американской части тура группу покинул Кози Пауэлл. Его сменил ударник Бобби Рондинелли.

Список композиций

Сторона А

Сторона Б

Бонус-трек 
На японском издании альбома присутствует бонус-трек:

Участники записи 
 Тони Айомми — гитара
 Тони Мартин — вокал
 Нил Мюррей — бас-гитара
 Кози Пауэлл — ударные
 Джефф Николс — клавишные

Примечания

Ссылки 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы I.R.S. Records